Daniel Kwan (1988) – regista e attore statunitense
Esther Kwan (1964) – attrice cinese
Michelle Kwan (1980) – pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
Monica Kwan (1984) – schermitrice canadese
Nancy Kwan (1939) – attrice cinese naturalizzata statunitense
Rosamund Kwan (1962) – attrice cinese
Stanley Kwan (1957) – regista e produttore cinematografico cinese
Titi Kwan (1968) – stilista e designer cinese naturalizzato francese
 Yee Tit Kwan, conosciuto anche con la traslitterazione Yu Tiejun (1927-2017) – cestista cinese naturalizzato singaporiano
Kwan Tak Hing (1905-1996) – attore cinematografico cinese